Kipper bezeichnet
 Kippbrücke (Ladefläche), das Kipperfahrzeug
 Muldenkipper, eine spezielle Bauform davon
 Kipper (Beruf), einen spezialisierten Arbeiter in einem Steinbruch
 Küpper (Fluss), einen Nebenfluss der Lausitzer Neiße
 Kipper (Fisch), geräucherte Fischfilets vom Hering
 AS-2 Kipper, NATO-Codename des sowjetischen Seezielflugkörpers Raduga K-10S
 Kipper (Volker Braun), ein künstlerisches Werk von Volker Braun

Personen
 Balduino Kipper (1915–1988), brasilianischer Jesuit und Alttestamentler
 Carl-Heinz Kipper († 2014), deutscher Holocaust-Überlebender und Autor
 Dirk Kipper, deutscher Brigadegeneral
 Heinrich Kipper (1875–1959), deutscher Schriftsteller
 Horst E. Kipper (1940–2010), Aquarianer, Fotograf und Unternehmer
 Jens Kipper (* 1975), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Josefin Kipper (1928–1981; eigentlich Josefine Ilse Berta Kipper-Waniek), österreichische Schauspielerin
 Jürgen Kipper (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Kipper (Musiker), Musikproduzent und Keyboarder

Siehe auch

 Kipper- und Wipperzeit, Zeit der Münzentwertung im frühen 17. Jh.
 Kippertaler
 Kipperkarten, wahrscheinlich nach Susanne Kipper benannte Wahrsagekarten
 Kiper